Israëlische familie:
Benzion Netanyahu (1909-2012), geschiedkundige en zionist
Jonathan Netanyahu (1946-1976), commando
Benjamin Netanyahu (1949), diplomaat en politicus (premier van 1996 tot 1999 en van 2009 tot 2021)
Iddo Netanyahu (1952), radioloog, schrijver en publicist

Israëlische regeringen:
Eerste regering van Netanyahu, 27e regering van Israël (1996-1999), premier Benjamin Netanyahu
Tweede regering van Netanyahu, 32e regering van Israël (2009-2013), premier Benjamin Netanyahu
Derde regering van Netanyahu, 33e regering van Israël (2013-2015), premier Benjamin Netanyahu
Vierde regering van Netanyahu, 34e regering van Israël (2015-2020), premier Benjamin Netanyahu
Vijfde regering van Netanyahu, 35e regering van Israël (2020-2021), premier Benjamin Netanyahu

Herkomst:
Netanyahu is afkomstig van de Bijbelse naam Netaniah (Hebreeuws: נתניהו) wat 'geschenk van God' betekent. Het is verwant aan de naam Matteüs.